Prepeličar je lahko:

 prepeličar - pasma psov,
 prepeličarji - red in družina ptičev Turniciformes/Turnicidae
 prepeličar - vrsta nizkega fižola.

Glej tudi 

 Prepelica
 Prepelič (priimek)